Meurman ist der Familienname von:

 Arne Meurman (* 1956), schwedischer Mathematiker
 Yrjö Meurman (1888–1960), finnischer Mediziner